Франсуа Лами (; 1636—1711) — французский философ.

Последователь Мальбранша, полемизировал со Спинозой и Лейбницем.

Основные сочинения: «О самосознании» (; 1694—1698); «Философические письма» (; 1703); «Новый атеизм, или Опровержение философии Спинозы» (; 1706); «Неверующий, приведенный к вере разумом» (; 1710).

Примечания

Литература 
 

Философы Франции